Llibre d'Isaïes
 Biografies:
 Isaïes (profeta), profeta del s. VIII aC
 Isaïes d'Egipte (s. I/IV?), religiós romà
 Isaïes de Xipre (s. XV), escriptor religiós romà d'Orient
 Deutero-Isaïes, autor anònim que va escriure els capítols 40 al 55 del Llibre d'Isaïes 
 Pare Isaïes escriptor cristià de textos ascètics del segle IV